La Imperial é o nome de duas cidades chilenas:

 La Imperial (ou Antiga Imperial) - cidade fundada por Pedro de Valdivia em 16 de abril de 1552, foi abandonada e destruída em razão da Guerra do Arauco, foi reocupada em 1882 com o nome de Carahue.

Nova Imperial - cidade fundada a 20 km da Antiga Imperial em 26 de fevereiro de 1882.

Desambiguação